Robert Rechsteiner est un catcheur américain
 Yves Rechsteiner est un claveciniste suisse
 Paul Rechsteiner est un syndicaliste suisse
 Rudolf Rechsteiner est un homme politique suisse
 Martin Rechsteiner est un footballeur du Liechtenstein

Homonymie de patronyme